Brandon Hagel – giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Chantal Hagel – calciatrice tedesca, centrocampista
 Chuck Hagel – politico e militare statunitense
 Otto Hagel – fotografo e regista statunitense di origine tedesca